Ésope peut désigner :
 Ésope (VII – VI siècle av. J.-C.), un écrivain grec d'origine phrygienne, à qui on a attribué la paternité de la fable ;
 Ésope, une huile sur toile peinte par Diego Velázquez entre 1639 et 1640 ;
 (12608) Ésope, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Esope peut désigner :
 Esope, un projet de recherche informatique lancé par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA).